Stranger in a Strange Land (pol. Obcy w obcym kraju) – wydana w 1961 roku powieść Roberta A. Heinleina 
 Stranger in a Strange Land – piosenka zespołu Iron Maiden z albumu Somewhere in Time (1986)